Herda je někým přijatá rána pěstí, typicky do zad (dostal herdu do zad).

Herda je také osada obce Majdalena v okrese Jindřichův Hradec.

Jedná se také o příjmení:

 Ján Herda (* 1958) – československý fotbalista
 Dušan Herda (* 1951) – slovenský fotbalista, bratr Petera
 Jozef Herda (1910–1985) – slovenský zápasník
 Miroslav Herda (* 1955) – slovenský fotbalista
 Pavel Herda (*1965) – český fotbalista
 Peter Herda (* 1956) – slovenský fotbalista, bratr Dušana